Bettingen (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
Betting (Frankrijk) (Duits: Bettingen), een gemeente in het Franse departemelt Moselle.
Bettingen (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Bazel-Stad.